Сербины Горицы — русская деревня в Сонковском районе Тверской области. Входит в состав Григорковского сельского поселения.

Расположена в 4 километрах к востоку от районного центра Сонково на реке Кромница.

Название деревни образовано от фамилии помещиков Сербениных (Сербиных). Рядом большая деревня Грязные Горицы (сейчас Новые Горицы). В XIX — начале XX века сельцо Сербины Горицы относилось к Григорковскому приходу Константиновской волости Кашинского уезда.

В 1997 году деревня входила в состав Новогорицкого сельского округа, в ней 26 хозяйств, 56 жителей.

По переписи 2002 года население 37 человек.

Населённые пункты Сонковского района